Siedmiobój mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas halowych lekkoatletycznych mistrzostw Europy w hali O2 Arena w Pradze. Tytułu z poprzednich mistrzostw nie obronił Eelco Sintnicolaas.

Rekordy

Najlepsze wyniki w Europie 
Poniższa tabela przedstawia 10 najlepszych rezultatów na Starym Kontynencie w 2015 roku tuż przed rozpoczęciem mistrzostw.

Terminarz

Rezultaty

Bieg na 60 metrów

Skok w dal

Pchnięcie kulą

Skok wzwyż

60 m przez płotki

Skok o tyczce

Bieg na 1000 metrów

Końcowa klasyfikacja

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siedmiobój mężczyzn